Thaise hockeyploeg (mannen)
 Thaise hockeyploeg (vrouwen)